Eusebius (latinisierte Form) oder Eusebios ist ein männlicher Vorname. Von der griechischen Ursprungsform: , eusebés – „fromm“, die den Beinamen der römischen Kaiser Antoninus Pius ins Griechische übersetzt, entsteht die erweiterte Form  – „dem Kaiser Antoninus dem Frommen zugehörig“ und daher der Eigenname Eusĕbīus.

Namensträger 

Eusĕbīus ist der Name verschiedener Personen in der Kirchengeschichte:
 Eusebius von Caesarea, auch Eusebius Pamphyli, Kirchenvater, Bischof, bedeutender Kirchenhistoriker
 Eusebius von Cibalae, Bischof und Märtyrer des 3. Jahrhunderts
 Eusebius von Heraclea, Bischof des 4. Jahrhunderts
 Eusebius (Bischof von Rom), Bischof von Rom im Jahr 309
 Eusebius von Nikomedia († 341), Arianer, Gegner des Athanasius von Alexandria, Erzieher und Verwandter des Kaisers Julian
 Eusebios von Emesa (oder Emisa), Theologe und Redner aus Edessa
 Eusebius von Vercelli, Bischof von Vercelli, Märtyrer
 Eusebius von Angers, Bischof von Angers
 Eusebius von Dorylaeum, Bischof von Doryläum
 Eusebius von Laodicea († 268), Bischof von Laodikeia
 Eusebius von Samosata († 380), Bischof von Samosata
 Eusebius von Rom († 357), Heiliger, Priester und Märtyrer
 Eusebius von Paris, Bischof von Paris
 Eusebius von Antibes, Bischof von Antibes
 Eusebius von Bologna, Bischof von Bologna
 Eusebius von Besançon, Bischof von Besançon
 Eusebios von Chalkis, Bischof von Chalkis
 Eusebios der Syrer (um 350–um 440), Heiliger, Mönch, Einsiedler und Seelsorger bei Asikhan in Syria 
 Eusebius (Märtyrer) († 192), Märtyrer unter Kaiser Commodus
 Eusebius von Rankweil († 884). irischer Mönch und Einsiedler 

Eusebius ist außerdem der Name verschiedener spätantiker Personen:
 Eusebius (Konsul 347), Konsul im Jahr 347
 Eusebius (Konsul 359), dessen Sohn und Konsul von 359
 Eusebius (Kämmerer), Eunuch und Höfling des Kaisers Constantius II.
 Eusebius von Nantes, römischer Geschichtsschreiber
 Eusebios (Historiker), römischer Geschichtsschreiber 
 Eusebios von Myndos, Philosoph im 4. Jahrhundert
 Eusebios Scholastikos, Rechtsgelehrter und Schriftsteller
 Eusebius Arabus, spätantiker Sophist

Eusebius ist auch der Vorname von:
 Eusebius Amort (1692–1775), katholischer Theologe
 Eusebius Schmidt (1810–1883), deutscher Pädagoge
 Eusebius Mandyczewski (1857–1929), österreichischer Musiker und Musikwissenschaftler
 Eusebius Wirdeier (* 1950), deutscher Fotograf, Grafiker, Bildhauer und Herausgeber

Eusebius ist der Name einer fiktiven Person:
 Florestan und Eusebius, fiktive Personen von Robert Schumann

Siehe auch 
 Eusebio (Name)
 Eusebiuskirche
 Eusebischer Kanon

Männlicher Vorname

br:Eusebius
la:Eusebius